Fotbollsallsvenskan 1971 spelades 12 april–24 oktober 1971, och vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 12 april–30 juni medan höstsäsongen spelades 11 augusti–24 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 

 17 mål: Roland Sandberg, Åtvidabergs FF
 13 mål: Bo Larsson, Malmö FF
 9 mål: Sonny Johansson, Landskrona BoIS

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 29 189: AIK–Hammarby IF 1–0, Råsundastadion den 24 augusti 1971
 27 608: Hammarby IF–AIK 2–0, Råsundastadion den 12 maj 1971
 26 014: Djurgårdens IF–AIK 1–2, Råsundastadion den 3 juni 1971

Högsta publiksnitt per lag 
 16 383: Malmö FF
 13 018: Hammarby IF
 11 136: AIK

Svenska mästarna 

Malmö FF:s spelare i allsvenskan 1971

Tränare: Antonio Duran

 Conny Andersson
 Roland Andersson
 Roy Andersson
 Tommy Andersson
 Freddie Forslund
 Nils Hult
 Christer Jacobsson
 Harry Jönsson
 Ulf Kleander
 Krister Kristensson
 Bo Larsson
 Curt Olsberg
 Staffan Tapper

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1971
1971
Fotbollssäsongen 1971